Il singolare del Grand Prix de Tennis de Lyon 2003 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Paul-Henri Mathieu era il detentore del titolo. ma ha perso nel 1º turno contro Rainer Schüttler.

Schüttler ha battuto in finale 7–5, 6–3 Arnaud Clément.

Teste di serie

  Rainer Schüttler (campione)
  Sébastien Grosjean (primo turno)
  Paradorn Srichaphan (semifinali)
  Félix Mantilla (primo turno)

 Mardy Fish (primo turno)
 Wayne Ferreira (primo turno)
 Marat Safin (primo turno)
 Evgenij Kafel'nikov (primo turno)

Qualificazioni

Tabellone

Note 
 

Grand Prix de Tennis de Lyon 2003
ATP Tour 2003